Шумо́вский — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Шумовский, Владислав-Герард Максимилианович (1828—1870) — российский врач, доктор медицины, автор ряда научных трудов. 
 Шумовский, Станислав Антонович (1904—1984) — физик и педагог, один из основоположников советского самолётостроения.
 Шумовский, Теодор Адамович (1913—2012) — лингвист-востоковед, арабист, кандидат филологических и доктор исторических наук.



Населённый пункт 
 Шумовский — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.